Parnassbrunnen ist der Name des

 Parnass-Brunnen (Hannover), ein ehemaliger barocker Brunnen auf dem dortigen Neustädter Markt
 Parnassbrunnen (Brünn) auf dem dortigen Krautmarkt